Il singolare del torneo di tennis Borden Classic 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Dana Gilbert che ha battuto in finale Barbara Jordan che si è ritirata sul punteggio di 5-1.

Teste di serie 

 Ivanna Madruga (quarti di finale)
 Mareen Louie (semifinali)
 Barbara Jordan (finale)
 Lindsay Morse (quarti di finale)

 Renáta Tomanová (quarti di finale)
 Heidi Eisterlehner (semifinali)
 Duk-Hee Lee (secondo turno)
 Julie Harrington (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Borden Classic 1980